Análisis dinámico puede hacer referencia a:
 Análisis dinámico, análisis de las fuerzas, desplazamientos, velocidades y aceleraciones que aparecen en una estructura o mecanismo.
 Análisis dinámico de software, un tipo de análisis de software que supone la ejecución del programa y observar su comportamiento.